Mario Sampirisi, né le  à Caltagirone, est un footballeur italien qui évolue au poste de défenseur à l'AC Monza.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Caltagirone
Naissance en octobre 1992
Footballeur italien
Joueur du Genoa CFC
Joueur du Chievo Vérone
Joueur du SC Olhanense
Joueur du Vicenza Calcio
Joueur du FC Crotone
Joueur de l'AC Monza